Sant'Angelo puede referirse a:
 La forma italiana de santo ángel;

 Castillo Sant'Angelo, un castillo papal en Roma;
 Rioni di Sant'Angelo, uno de los Rioni de Roma; o
 Muchos otros topónimos, sobre todo en Italia.